

Architettura 
 Palazzo Ballati – palazzo storico a Siena

Persone 
 Domenico Ballati-Nerli – vescovo cattolico italiano
 Giorgio Ballati – ex ostacolista italiano